Пари Сен-Жермен () — французский женский футбольный клуб, основанный в 1991 году. Команда играет в высшем по силе французском дивизионе — женском Дивизионе 1. Домашним стадионом является «Жан-Буэн».

История 
Женский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» был основан в 1991 году. Первый свой сезон (1991/1992) команда провела в женском Дивизионе 1, однако по его окончании выбыла в Дивизион 2 ПСЖ вернулся в Дивизион 1 в 1994 году, но в 1995, заняв последнее место в чемпионате, вновь покинул элитный дивизион. Шесть лет спустя, выиграв Дивизион 2, ПСЖ вернулся в высшую лигу Франции и с тех пор не покидал её.

На внутренней арене ПСЖ один раз становился чемпионом Франции (в сезоне 2020/21) и трижды выиграл Кубок Франции (в сезонах 2009/10, 2017/18 и 2021/22), а на международной — дважды играл в финалах Лиги чемпионов УЕФА (в 2015 и 2017 годах).

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
 Дивизион 1 
 Чемпион: 2020/21
 Серебряный призёр (9): 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22

 Кубок Франции 
 Победитель (3): 2009/10, 2017/18, 2021/22
 Финалист (4): 2007/08, 2013/14, 2016/17, 2019/20

Примечания

См. также 
 Пари Сен-Жермен
 Пари Сен-Жермен (гандбольный клуб)

Спортивные клубы Парижа
Женские футбольные клубы Франции
ФК «Пари Сен-Жермен»